Deleanu ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandru Cantacuzino-Deleanu (1787–1841) 
 Andrei Deleanu (* 1956), rumänischer Pianist 
 Augustin Deleanu (1944–2014), rumänischer Fußballspieler
 Cristina Deleanu (* 1940), rumänische Film- und Theaterschauspielerin 
 Ion Budai-Deleanu (1760–1820), rumänischer Schriftsteller, Historiker, Linguist, Romanist und Rumänist
 Irina Deleanu (* 1975), rumänische Rhythmische Sportgymnastin
 Liviu Deleanu (1911–1967), rumänischer Dichter